A soá szónak többféle jelentése van:

 A szó (השואה, hásoá) eredetileg csapást, veszedelmet jelent héberül.
 Ma leggyakrabban a zsidó holokauszt szinonimájaként használatos.
 A Soá Alapítvány (Shoah Foundation) egy a holokauszt túlélőinek történetével foglalkozó szervezet.
 Jom hásoá (יום השואה) – niszán hónap 27. napja, Izrael egyik nemzeti ünnepe (1943-ban ezen a napon lázadt fel a varsói gettó).
 A Shoah (1985) Claude Lanzmann dokumentumfilmje a holokauszt (főleg lengyelországi) áldozatairól.
 SOA - Szolgáltatásorientált architektúrák